Neuf navires de la Royal Navy ont reçu le nom de HMS Penelope, d'après la nymphe du même nom :
le , un navire de sixième rang de 24 canons lancé en 1778 et capturé par des prisonniers espagnols en 1780 ;
le , un navire de cinquième rang de 32 canons lancé en 1783 et démoli en 1797 ;
le , un navire de cinquième rang de 36 canons lancé en 1798 et échoué en 1815 ;
le , un navire de cinquième rang de 46 canons lancé en 1829, mis en service en tant que frégate à vapeur en 1843 et revendu en 1864 ;
le , une corvette blindée lancée en 1867 et revendu en 1912 ;
le , un croiseur léger de classe Arethusa lancé en 1914 et revendu en 1924 ;
le , un transport acheté en 1918 et revendu en 1922 ;
le , un croiseur léger de  lancé en 1935 et coulé en 1944 durant la Seconde Guerre mondiale ;
le , une frégate de  lancée en 1962 et revendu à l'Équateur en 1991.

Penelope